Bedřiška Luisa Pruská (německy: Friederike Luise von Preußen; 29. srpna 1714, Berlín – 4. února 1784, Unterschwaningen) byla dcera krále Fridricha Viléma I. Pruského a Žofie Dorotey Hannoverské, a braniborsko-ansbašskou markraběnkou.

Rodina 

Jako šesté dítě, třetí dcera krále Fridricha Viléma I., byla Bedřiška Luisa mimo jiné sestrou pruského krále Fridricha II. Velikého, švédské královny Luisy Ulriky a Filipíny Šarloty Pruské, brunšvicko-wolfenbüttelské vévodkyně.

Její matka Žofie Dorotea byla dcerou Jiřího I., který se stal v roce Bedřiščina narození britským králem a zemřel, když bylo vnučce 13 let. Bedřiška Luisa tak byla neteří britského krále Jiřího II. a sestřenicí prince z Walesu Frederika, oranžské princezny Anny a dánské a norské královny Luisy.

Manželství a potomci 
30. května 1729 se čtrnáctiletá Bedřiška Luisa v Berlíně provdala za svého hohenzollernského příbuzného, o dva roky staršího braniborsko-ansbašského markraběte Karla Viléma Fridricha. Manželé spolu měli dva syny:

 Karel Fridrich Augustus Braniborsko-Ansbašský (7. dubna 1733 – 9. května 1737)
 Karel Alexandr Braniborsko-Ansbašský (24. února 1736 – 5. ledna 1806)
 ⚭ 1754 sasko-kobursko-saalfeldská princezna Bedřiška Karolína Sasko-Kobursko-Saalfeldská (1735 – 1791)
 ⚭ 1791 Elizabeth Craven (1750 – 1828)

Život 
Po smrti její starší sestry Šarloty Albertiny (1713–1714) byla malé princezně věnována zvláštní pozornost a bylo jí dovoleno vyrůstat tak, jak se jí zlíbilo. Její sestra Vilemína z Bayreuth ji ve svých pamětech popsala jako "náladovou a rozmarnou". Ocenila však také její talent a krásu.

Bedřiščin sňatek byl domluven její tchyní, ansbašskou regentkou, a otcem, který chtěl získat vliv v Ansbachu. Její bratr Fridrich II. jí později prodloužil apanáž a na oplátku obdržel pluk ansbašských vojáků.

Manželství nebylo šťastné; její choť Karel Vilém Fridrich byl znám jako "divoký markrabě". Dokonce i na cestě do Ansbachu na svatbu v červnu 1729 Bedřiška Luisa trpěla příznaky metabolického onemocnění porfyrie. Trpěla nevolnostmi, zvracením a mdlobami, během nichž "se zdálo, že je mrtvá". Její manžel tvrdil, že je chromá a má špatné zuby. Zpočátku s ní nesdílel lože. Korunní princ Fridrich Pruský okomentoval v únoru 1732 manželství slovy: "Moje sestra a její manžel Ansbacher se vzájemně nenávidí jako oheň". Do okna v rodinném pokoji anbašské rezidence naškrábala tuto prosbu diamantem ve skle: "Je souffre sans oser le dire. (Trpím bez odvahy to říct.)"

Po narození syna dostala Bedřiška Luisa sídlo Unterschwaningen. Dědičný princ Karel Fridrich August však 9. května 1737 zemřel. Markrabě i celý dvůr z jeho smrti vinili Bedřišku. Ta se oddělila od manžela a čím dál více žila v Unterschwaningenu, který umělecky rozšířila. Do Ansbachu se Bedřiška Luisa vrátila až po manželově smrti v roce 1757. Její neštěstí bylo ještě umocněno synovým odmítnutím matku vidět nebo uznat.

Bedřiška Luisa zemřela 4. února 1784 ve věku 69 let v Unterschwaningenu.

Vývod z předků

Reference

Externí odkazy 
 

Hohenzollernové
Pruské princezny
Braniborsko-ansbašské markraběnky
Narození v roce 1714
Narození 29. srpna
Narození v Berlíně
Úmrtí v roce 1784
Úmrtí 4. února
Ženy